Loof kan betrekking hebben op:
witlof
het geheel van bladeren aan een boom.